You Don't Know Jack (film), een film uit 2010 met Al Pacino
You Don't Know Jack (computerspel), een videospel